Taquaralense – abitanti di Taquaral de Goiás
Taquaralense – abitanti di Taquaral